

Toponyme 

 Graft, ville de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas.
 Graft-De Rijp, une ancienne commune néerlandaise incluant la ville de Graft.

Patronyme 

 Brian de Graft (1988-), dit B.D. Graft, artiste visuel allemand.
 Joseph de Graft Johnson (1933-1999), ingénieur, universitaire et homme politique ghanéen.

Cinéma 

 Graft, film américain réalisé par Christy Cabanne, sorti en 1931.

Entreprise 
 Skin Graft Records, éditeur de bandes dessinées et un label musical indépendant américain.